L'Équipe de Pologne de football, durant cette année 2009, a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde 2010.

Résumé 

Le , la Pologne a rencontré pour la première fois de son histoire l'équipe sud-africaine, en match amical au Orlando Stadium de Johannesburg (défaite 1-0).

Le , la Pologne a enregistré sa plus grosse victoire en match officiel, en atomisant la modeste équipe de Saint-Marin sur le score de 10-0, grâce à des buts de Boguski (x2), Smolarek (x4), Lewandowski, Jeleń, Lewandowski et Saganowski.

Au soir de la défaite trois buts à zéro contre la Slovénie, le président de la Fédération polonaise de football, Grzegorz Lato, annonce le limogeage du sélectionneur Leo Beenhakker pour cause de mauvais résultats. En effet, les chances polonaises d'accéder au Mondial sont devenues infimes, l'équipe étant située à l'avant-dernier rang du groupe. Mais le lendemain, Lato fait marche arrière, un licenciement étant impossible à prononcer par un seul homme. Finalement, il nomme Stefan Majewski pour les deux matches à venir, le 17 septembre

Nommé pour sauver la Pologne, Majewski commence par changer presque totalament son groupe, rappelant quelques anciens comme Jerzy Dudek, Arkadiusz Glowacki ou Jarosław Bieniuk. Mais les résultats ne deviennent pour autant pas meilleurs, et la Pologne regardera la Coupe du monde à la télévision, ce qui n'était pas arrivé depuis douze ans.

Les rencontres

Classement du groupe

Les joueurs utilisés 
Ce tableau présente le temps de jeu de chaque joueur ayant participé à au moins une rencontre de l'année.

Note : T : Titulaire ; R : Remplaçant ;  : But ;  : Carton jaune.

Liens externes 
  Résultats de la Pologne sur le site de la PZPN.
  Résultats de la Pologne sur le site de la FIFA.

Notes et références 

Pologne
Football en Pologne en 2009